De 22e editie van de Europe Cup werd gehouden in 1999 in de Oostenrijkse plaats Dornbirn. Het toernooi werd gewonnen door het Duitse BC Eintracht Südring.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

1999
Badminton in 1999
Badminton in Oostenrijk
Europees kampioenschap in Oostenrijk
Sport in Vorarlberg
Dornbirn